Mahmoud Mokhtar, becenevén El-Tetsh (Kairó, 1905. szeptember 29. – Kairó, 1965. február 21.) egyiptomi labdarúgócsatár.

Jegyzetek 

1905-ben született személyek
1965-ben elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Az 1928. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Kairóiak